Lacken ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lacken (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lacken (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Lacken (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Lacken (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lacken (Jandelsbrunn), früherer Gemeindeteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lacken (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lacken (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Lacken (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lacken (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lacken (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern
 Lacken (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lacken (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Lacken (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Lacken (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Lacken (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Lacken (Gemeinde Feldkirchen), Dorf, ehemalige Gemeinde, heute Ortschaft von Feldkirchen an der Donau, Oberösterreich
 Lacken (Gemeinde Taiskirchen), Weiler bei Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lacken (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Lacken (Gemeinde Abtenau), Weiler in der Gemeinde Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Lacken (Gemeinde Adnet), Rotte in der Gemeinde Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Lacken (Gemeinde Taxenbach), Ort bei Gries im Pinzgau, Ortschaft von Taxenbach, Land Salzburg
 Lacken (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lacken (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Lacken (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Ortschaft der Gemeinde St. Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Lacke
 Lachen (Begriffsklärung)